Кирил Борисов Борисов, известен като Кире Либерало, е български политик.

По професия е фотограф. След 1989 г. е председател на Либерална партия - Перник. В медийното пространство се превръща в символ на екзотичните личности и партии участвали на избори в първите години след демократичните промени.

Източници 
 

Български политици след 1989
Кандидати за президент на България
Български фотографи
Родени в Перник
Починали в Перник